Соревнования по стрельбе из лука в командном первенстве у мужчин на летних Олимпийских играх 2020 года прошли 23 и 26 июля на территории на территории парка Юменосима. В соревнованиях приняли участие 36 спортсменов из 12 стран.

Это были девятые Олимпийские игры с 1988 года, на которых были разыграны медали в этой дисциплине. Лучники Республики Корея выиграли золото шестой раз в истории и 5-й раз за последние шесть Игр. В плей-офф они одержали три победы, две из которых завершились со счётом 6:0, при этом для выявления победителя полуфинала против Японии потребовалась перестрелка. Ким У Джин и О Джин Хёк стали двукратными олимпийскими чемпионами, а молодой Ким Джи Док выиграл своё первое золото. Серебряную медаль завоевала сборная Китайского Тайбэя, которая уступила все три сета в финале корейцам. Бронзу завоевали японские лучники, среди которых был серебряный призёр Олимпиады-2012 Такахару Фурукава.

Призёры

Рекорды 
До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Предыстория 
С 2000 года Южная Корея лишь раз проигрывала командный мужской турнир, это случилось в 2012 году, когда золото выиграла Италия. О Джин Хёк выступал в составе той команды, которая в Великобритании стала бронзовым призёром, а также стал олимпийским чемпионом в личном турнире. Его напарник Ким У Джин выигрывал золото с мужской сборной в 2016 году. Двукратный олимпийский чемпион Игр в Рио-де-Жанейро Ку Пон Чхан не попал в сборную по результатам корейского отбора.

На Азиатских играх 2018 года в Индонезии, которые прошли спустя два года после Игр в Рио-де-Жанейро, золото выиграли представители Китайского Тайбэя Ло Вэйминь, Тан Чжицзюнь и Вэй Цзюньхан, которые оказались сильнее корейцев Ким У Джина, О Джин Хёка и Ли У Сока. На Европейских играх в Минске золото выиграли французы Жан-Шарль Валладон, Пьер Плийон и Тома Широ, победившие нидерландских лучников Шефа ван ден Берга, Стива Вайлера и Яна ван Тонгерена.

На последнем чемпионате мира перед Олимпиадой, который состоялся в июне 2019 года в Хертогенбосе, золотую медаль выиграли китайцы. В состав входили Вэй Шаосюань, Фэн Хао и Дин Йилян. Серебряную медаль завоевали индийцы Атану Дас, Правин Джадхав, Тарундип Рай. Бронзовыми призёрами были лучники Республики Корея Ким У Джин, Ли Сын Юн и Ли У Сок.

На Кубке мира, три этапа которого состоялись перед Олимпийскими играми, не принимали участия лучники Южной Кореи. В их отсутствии, этап в Гватемале выиграла сборная Испании, которая не квалифицировалась в мужском командном турнире на Олимпийские игры, а два следующих этапа в Лозанне и Париже выиграли немецкие лучники, которые также не принимают участие на Играх в Токио в команде.

Квалификация 
Япония как страна организатор получила право выступить в турнире без квалификации.

Основной этап квалификации на Олимпийские игры в командных турнирах состоялся на чемпионате мира в Хертогенбосе. Лучшие восемь команд получили право принять участие на Играх в Токио и, следовательно, заявить 3 лучника от страны в индивидуальном турнире. Так, путёвки получили Австралия, Китай, Великобритания, Индия, Казахстан, Южная Корея, Нидерланды и Китайский Тайбэй.

Оставшиеся три места разыгрывались на финальном отборочном турнире, который состоялся в Париже. По его итогам путёвки получили США, Франция и Индонезия.

Формат соревнований 
На основе предварительного раунда (из 216 стрел, по 72 на каждого лучника), проведённого 23 июля, складываются результаты трёх представителей от каждой страны и ранжируются по убыванию. Так составляется рейтинг 12 стран. Первые четыре сразу попадают в четвертьфинал, остальные начинают турнир на один раунд раньше, соревнуясь друг против друга по принципу первый с последним (5-й с 12-м).

Второй раз на турнире применяется сетовая система, впервые использовавшаяся на Играх в Рио-де-Жанейро. Сет выигрывает та команда, которая за два подхода каждого из трёх участников (6 стрел) наберёт большее количество очков. Победитель сета получает 2 очка, если же он завершился вничью, каждая команда получает 1 очко. Побеждает та команда, которая первая наберёт 5 очков. При счёте 4:4 после четырёх сетов назначается перестрелка из трёх стрел, по одной на участника команды. Победителем становится та команда, которая набрала большее количество очков в перестрелке, при равенстве выиграет та, чья стрела находится ближе к центру мишени.

Результаты

Результаты предварительного раунда

Турнирная сетка

Примечания